Dominik Walsh (* 18. Juli 1989 in Guildford, England) ist ein britisch-deutscher Eishockeyspieler, der seit 2013 bei den Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 unter Vertrag steht.

Karriere 
Walsh, der seine Karriere im Nachwuchs des EV Landshut begann und im Sommer 2006 nach Kassel wechselte, bestritt sein erstes Profispiel während der Saison 2006/07 für die Kassel Huskies. In derselben Spielzeit konnte der Flügelstürmer mit den Huskies das Play-off-Finale erreichen. Dort scheiterte der Verein mit 0:3 Niederlagen allerdings an den Grizzly Adams Wolfsburg und verblieb somit in der 2. Bundesliga. Der Linksschütze absolvierte insgesamt 59 Ligapartien und erzielte dabei einen Scorerpunkt. 

In der darauf folgenden Saison absolvierte Walsh 14 Spiele für die Blue Devils Weiden, ehe er noch in der gleichen Spielzeit erneut 22 Spiele für die Kasseler bestritt. Zur Spielzeit 2008/09 unterschrieb der Brite einen Vertrag bei den Eisbären Juniors Berlin aus der Oberliga Nord. Dort bestritt der damals 20-Jährige 49 Partien und konnte dabei 15 Mal punkten. Auf Grund der gezeigten Leistungen wurden die Verantwortlichen des ERC Ingolstadt auf den gebürtigen Engländer aufmerksam und statteten ihn im Sommer 2009 mit einem Vertrag für die Saison 2009/10 aus. Parallel zum Spielbetrieb mit den Bayern lief er in seiner ersten DEL-Spielzeit auch in 14 Spielen für die Heilbronner Falken in der 2. Bundesliga auf. Seit der Saison 2010/11 ist der Stürmer zudem mit einer Förderlizenz für den Zweitligisten Landshut Cannibals ausgestattet. In der Saison 2011/2012 stand Walsh für die Schwenninger Wild Wings auf dem Eis.

Am 13. April 2012 unterschrieb Walsh einen Vertrag bei den Heilbronner Falken, ehe er zur Saison 2013/14 zu den Eispiraten Crimmitschau wechselte.

Statistik 

Stand: Ende der Saison 2010/11

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (Kassel Huskies)
Eishockeyspieler (Eisbären Berlin)
Eishockeyspieler (ERC Ingolstadt)
Eishockeyspieler (EV Landshut)
Eishockeyspieler (Eispiraten Crimmitschau)
Brite
Engländer
Deutscher
Geboren 1989
Mann